Frustration Ridge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Frustration Ridge, Antarktis (1), 
 Frustration Ridge, Antarktis (2), 

Robotskapade Antarktisförgreningar